Kohlgrund ist der Name folgender geographischer Objekte:

Kohlgrund (Bad Arolsen), Ortsteil der Stadt Bad Arolsen im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg
Kohlgrund (Dipperz), Ortsteil der Gemeinde Dipperz im osthessischen Landkreis Fulda